Гео́ргий Васи́льевич Форстен (; , Фридрихсгам — 2 июля 1910, Йоройнен) — , действительный член Русского исторического общества. Доктор всеобщей истории, профессор Императорского Санкт-Петербургского университета. Специалист в области международных отношений нового времени, истории скандинавских стран и западноевропейской культуры. Автор фундаментального труда «Балтийский вопрос в XVI и XVII столетиях» (1893—1894).

Троюродный брат певца Филиппа Форстена.

Биография 
Родился  года в Фридрихсгаме, где его отец Торстен Вильгельм Форстен (1817—1861) был учителем географии и заместителем директора в кадетской школе. Мать, полька Констанция Антония Малиновская, в 1861 году, после смерти мужа, переехала с семьей в Петербург, где зарабатывала на жизнь преподаванием игры на фортепиано.

Учился в 6-й петербургской гимназии (1868—1877) и на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета (1877—1881), который окончил кандидатом. Был оставлен при университете и 13 января 1885 года (называясь уже Георгием Васильевичем) защитил магистерскую диссертацию «Борьба из-за господства на Балтийском море в XV и XVI веках» (1884) и получил заграничную командировку на два года. Это время он провёл в Германии (10 месяцев), Италии, Франции, Бельгии, Дании и Швеции, где участвовал в исторических семинариях, особенно же много работал в архивах (в Берлине, Дрездене, Мюнхене, Венеции, Флоренции, Риме, Париже, Брюсселе, Копенгагене и Стокгольме). Летом 1889 года он два месяца он провёл опять за границей, занимаясь в Любеке и Данциге. Затем он каждое лето был за границей с учёной целью в период с 1894 по 1897 годы.

Осенью 1887 года он стал в качестве приват-доцента читать лекции на кафедре всеобщей истории в петербургском университете; в 1896—1899 годах был внештатным экстраординарным профессором, ординарный профессор с 1899 года. Кроме того, он преподавал в разных средних учебных заведениях Петербурга: Царскосельской гимназии (с начала 1887 по 1890), 2-м кадетском корпусе, училище Гуревича (1891—1900), Гимназии княгини А. А. Оболенской (до 1908 года; здесь он также состоял инспектором классов, а некоторое время председателем педагогического совета). Также он читал лекции на петербургских Высших женских курсах (1891—1899 и 1903—1905), где в 1894 году вошел в Совет курсов, в 1900 году стал также членом правления курсов. В 1893—1895 годах он — экстраординарный профессор в Петербургском историко-филологическом институте, в 1896—1899 годах — профессор Николаевской академии генерального штаба, в 1905—1908 годах — профессор Женского педагогического института.

В 1894 году Форстен защитил в Петербургском университете, основанную на архивных источниках (между прочим, собранных в Любеке и Данциге в 1889 году и частью напечатанных в особом Сборнике), двухтомную докторскую диссертацию: «Балтийский вопрос в XVI и XVII столетиях», которая была продолжением его магистерской диссертации и за которую в 1895 году он получил полную премию митрополита Макария.

Главная специальность Форстена — дипломатическая история взаимных отношений Швеции, России, Ливонии, Польши, Пруссии и Дании, центром которых является Балтийское море. В этом направлении он продолжал работать и после своей докторской диссертации, время от времени совершая поездки для занятий в заграничных архивах. Написал ряд статей по истории скандинавских государств для «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона».

Среди его учеников — учёные Владимир Крусман, Владимир Забугин, Александра Петрункевич и многие другие. В 1908 году был вынужден оставить преподавание и получил длительный отпуск в связи с очередным (последним) обострением болезни.

В конце 1889 года он стал одним из членов-учредителей (а в 1893‒1894 годах был товарищем председателя) Исторического общества при Петербургском университете; также он был действительным членом Русского исторического общества.

Умер 2 июля 1910 года в Йоройнене (ныне Южное Саво, Финляндия). Похоронен на лютеранском кладбище прихода Йоройс.

Основные труды 
 Борьба из-за господства на Балтийском море в XV и XVI столетиях. — , 1884.
 Акты и письма к истории балтийского вопроса. — .,1889 — Вып. 1.
 Акты и письма к истории балтийского вопроса. — .,1893. — Вып.2.
 Балтийский вопрос в XVI и XVII столетиях. — : Балашев и Ко, 1893—1994. — Т. 1-2.

Примечания

Литература 
 
 Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского С.-Петербургского университета за истекшую третью четверть века его существования. 1869—1894. — : Тип. и лит. Б. М. Вольфа, 1896. — Т. 2 (М—Я). — С. 300—302.

Ссылки 
 Форстен Георгий Васильевич // Биографика СПбГУ
 Бранденбург и Москва 1688—1700 г. на сайте «Руниверс»
 Записки историко-филологического факультета Императорского С.-Петербургского университета. Балтийский вопрос в XVI и XVII столетиях (1544—1648) на сайте «Руниверс»

Выпускники Санкт-Петербургской 6-й гимназии
Преподаватели Бестужевских курсов
Преподаватели Царскосельской гимназии
Преподаватели Второго кадетского корпуса
Профессора Петербургского историко-филологического института
Преподаватели гимназии и реального училища Гуревича
Профессора Николаевской военной академии
Преподаватели женского педагогического института
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Лауреаты Макариевской премии (Российская империя)